Эвениус — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эвениус, Александр Егорович (1795 —1872) — российский хирург-офтальмолог; тайный советник.
 Эвениус, Александра Ивановна (ум. 1869) — российский педагог; основательница содержательница пансиона в Москве.